„Bison” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Bison” – niszczyciel typu Guépard z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Bison” – niszczyciel typu Le Hardi z okresu II wojny światowej, do kwietnia 1941 roku „Le Flibustier”
 „Bison” (A697) – holownik z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów